Мартин Рамирез има више значења:

 Мартин Рамирез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мартин Рамирез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику